Neujahr steht für:

 Neujahr, erster Tag eines Kalenderjahres
 Neujahr (Roman), Roman von Juli Zeh (2018)
 Mond-Neujahr, Beginn eines Mondjahres in Asien
 Neujahr Maaßen, Grube in Johanngeorgenstadt, Erzgebirge
 Neujahr-Stolln, Stollen in Johanngeorgenstadt, Erzgebirge
 Neujahrsfest, Feiern und Gebräuche am Neujahrstag

Neujahr ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Neujahr (* 1937), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP)
 Ulrich Neujahr (1898–1977), deutscher Maler und Grafiker